Professional Jealousy – cortometraggio del 1908 prodotto dall'American Mutoscope & Biograph
 Professional Jealousy – cortometraggio del 1913 diretto da Al Christie
 Professional Jealousy – film del 1915 prodotto dall'Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)